Living Colour () — афроамериканская рок-группа, образованная в 1984 году в Нью-Йорке. Стилем исполнения музыки является смешение фри-джаза, фанка, хип-хопа, хард-рока, экспериментального рока, хэви-метала.

История 
Группу сформировал чернокожий гитарист Вернон Рейд в 1984 году, к нему присоединились басист  и ударник Уилл Калоун. Группа стала успешной после того, как MTV активно прокрутила видеоклип на песню «Cult of Personality» из дебютного альбома Vivid. За эту песню Living Colour в 1989 году получили премию MTV Video Music Awards за лучшее видео дебютанта, а в 1990 году стала лауреатом премии «Грэмми» за «Лучшее исполнение в стиле хард-рок». Кроме того, песня «Glamour Boys» из этого альбома была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой».

Группа выпустила три студийных альбома и в 1995 году распалась. Однако в 2000 году воссоединилась вновь, после чего были изданы ещё три альбома.

Знаменитая песня «Cult of Personality» очень часто используется. Например в качестве музыкальной темы известного рестлера Си Эм Панка. Также песня была использована в видео-игре GTA: San Andreas.

Дискография 
 Vivid (1988)
 Time's Up (1990)
 Stain (1993)
 Collideøscope (2003)
 The Chair in the Doorway (2009)
 Shade (2017)

Награды

MTV 
 1989 — Премия MTV Video Music Awards за лучшее видео дебютанта (песня «Cult of Personality»)

Грэмми 
 1990 — Лучшее хард-рок выступление (победа) (песня «Cult of Personality»)
 1990 — Лучшее рок-выступление дуэта или группы с вокалом (номинация) (песня «Glamour Boys»)
 1991 — Лучшее хард-рок выступление (победа) (альбом «Time’s Up»)
 1994 — Лучшее хард-рок выступление (номинация) (песня «Leave It Alone»)

Ссылки 

 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Хард-рок-группы США
Группы альтернативного рока США
Фанк-метал-группы США
Квартеты
Лауреаты премии «Грэмми»
Экспериментальные музыкальные коллективы из США